Il doppio del torneo di tennis Ischgl Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Christopher Kas che hanno battuto in finale Gianluca Bazzica e Massimo Dell'Acqua 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Tuomas Ketola /  Rogier Wassen (quarti di finale)
 Gergely Kisgyorgy /  Łukasz Kubot (primo turno)

 Gianluca Bazzica /  Massimo Dell'Acqua (finale)
 Lukáš Dlouhý /  Igor Zelenay (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ischgl Challenger 2004